Muka kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muka (vattendrag i Burundi), Makamba,

Fiji 

 Namuka-i-Lau, ö, Östra divisionen,

Indonesien 

 Kelurahan Muka, administrativ by, Jawa Barat,

Kina 

 Muka (socken), Sichuan, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar